Ерёмина — русская фамилия, женская форма фамилии :

 Известные носительницы 
 Ерёмина, Елена Вячеславовна (род. 2001) — российская гимнастка.
 
 Ерёмина, Кристина Игоревна (род. 1994) — российская женщина-борец.
 Ерёмина, Лариса Борисовна (род. 1950) — советская и американская актриса.
 Ерёмина, Людмила Константиновна (род. 1991) — российская легкоатлетка.
 Ерёмина, Маргарита Георгиевна (род. 1971) — российская футболистка.
 Еремина, Наталия (род. 1967) — латвийская шахматистка.
 Ерёмина, Нина Алексеевна (1933—2016) — советская баскетболистка, спортивный комментатор.
 Ерёмина, Ольга Александровна (род. 1970) – российская писательница, поэт, педагог, методист.
 Ерёмина, Светлана Дмитриевна (род. 1997) — российская футболистка.

География 
 Ерёмина — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области (Ницинский сельсовет).
 Ерёмина — село в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области (Черновский сельсовет).
 Еремина — деревня в Абатском районе Тюменской области.